Североамериканский автомобиль и грузовик года — ежегодная автомобильная премия, выбираемая голосованием на Североамериканском международном автосалоне, проходящем в январе в Детройте. В жюри входит не более 50 журналистов.

Победители и призёры 
Победители выделены жирным шрифтом, ниже расположены призёры:

С 2017 г.

2010-2016

2000—2009 
{| class="wikitable" style="font-size:90%;"
! Год !! Легковойавтомобиль !! Пикап,SUV
|- valign="top"
|
2009
|
Hyundai Genesis
Ford Flex
Volkswagen Jetta TDI
|
Ford F-150
Dodge Ram
Mercedes-Benz ML320 BlueTEC
|- valign="top"
|
2008
|
Chevrolet Malibu
Cadillac CTS
Honda Accord
|
Mazda CX-9
Chevy Tahoe Hybrid
Buick Enclave
|- valign="top"
|
2007
|
Saturn Aura
Toyota Camry
Honda Fit
|
Chevrolet Silverado
Ford Edge
Mazda CX-7
|- valign="top"
|
2006
|
Honda Civic
Ford Fusion
Pontiac Solstice
|
Honda Ridgeline
Ford Explorer
Nissan Xterra
|- valign="top"
|
2005
|
Chrysler 300
Chevrolet Corvette
Ford Mustang
|
Ford Escape
Ford Freestyle
Land Rover LR3
|- valign="top"
|
2004
|
Toyota Prius
Mazda RX-8

|
Ford F-150
Nissan Titan
Cadillac SRX
|- valign="top"
|
2003
|
Mini Cooper
Infiniti G35
Nissan 350Z
|
Volvo XC90
Hummer H2
Honda Element
Nissan Murano
|- valign="top"
|
2002
|
Nissan Altima
Ford Thunderbird
Cadillac CTS
|
Chevrolet TrailBlazer
Chevrolet Avalanche
Jeep Liberty
|- valign="top"
|
2001
|
Chrysler PT Cruiser
Honda Insight
Toyota Prius
|
Acura MDX
Ford Escape
Toyota Sequoia
|- valign="top"
|
2000
|
Ford Focus
Audi TT

|Nissan Xterra'''Dodge Dakota
Toyota Tundra
|}

 1994—1999 

 до 1994 года 

 См. также 
 Всемирный автомобиль года
 Европейский автомобиль года
 Автомобиль года в Японии

 Примечания 

 Ссылки 
 
 Победители 2007 года — Saturn Aura и Chevrolet Silverado на сайте Autoblog''

Автомобильные премии
Транспорт в Северной Америке